De FDGB-Pokal 1978–1979 was de 28ste editie van de strijd om de Oost-Duitse voetbalbeker. De beker werd voor de zesde keer in de clubgeschiedenis gewonnen door 1. FC Magdeburg, dat in de finale met 1-0 won van Berliner FC Dynamo.

Schema

Zie ook
DDR-Oberliga 1978/79
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1978
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1979

1979
Bekervoetbal 1978/79